Kiesinger ist der Familienname folgender Personen:
 Adelheid Kiesinger (* 1944), deutsche Laienrichterin
 Kurt Georg Kiesinger (1904–1988), deutscher Politiker, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland (1966–1969)
 Marie-Luise Kiesinger (geborene Schneider; 1908–1990), Ehefrau von Kurt Georg Kiesinger